Saint-Hilaire – miasto we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Allier
 Saint-Hilaire – miasto we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Górna Loara
 Saint-Hilaire – miasto we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme
 Saint-Hilaire – miasto we Francji, w regionie Franche-Comté
 Saint-Hilaire – miasto we Francji, w regionie Île-de-France
 Saint-Hilaire – miasto we Francji, w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Hilaire – miasto we Francji, w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Górna Garonna
 Saint-Hilaire – miasto we Francji, w regionie Midi-Pyrénées, w departamencie Lot
 Saint-Hilaire – miasto we Francji, w regionie Rodan-Alpy

 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire – francuski zoolog
 Jean Henri Jaume Saint-Hilaire – francuski przyrodnik i malarz
 Jules Barthélemy-Saint-Hilaire – francuski filozof, polityk i dziennikarz
 Louis Charles Vincent Le Blond de Saint-Hilaire – francuski generał